Lusitania – antica regione della penisola iberica
 Lusitania – provincia romana corrispondente grosso modo all'odierno Portogallo
 RMS Lusitania – transatlantico britannico affondato durante la prima guerra mondiale